Grube Katharina oder Zeche Katharina (Catharina) steht für folgende Bergwerke:
 Grube Catharina Neufang im Oberharz
 Grube Consolidierte Catharina II im Bensberger Revier
 Katharina, Gruben bei Imsbach, Rheinland-Pfalz, siehe Donnersberg #Geologie
 Katharina (Fundgrube), Johanngeorgenstadt, Sachsen
 Katharina-Neufang-Fundgrube, Sachsen
 Zeche Katharina, Essen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Grube Käthchen in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen